Wasyl Błogosławiony, zwany też Bazylim Moskiewskim (1464-1552) – święty Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, jurodiwy
 bł. Wasyl Wełyczkowski (1903–1973) – biskup greckokatolicki, redemptorysta
 bł. Wasyl Hopko (1904–1976) – biskup greckokatolicki